Открытый чемпионат Южной Франции по теннису 2023 — ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, в рамках мирового тура, который состоится с 6 по 12 февраля 2023 года в Монпелье (Франция) на крытых хардовых кортах местного комплекса Sud de France Arena. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 500 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 30 января 2023
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Артур Филс
  Юго Эмбер 
  Люка Ван Эш 
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Клеман Шидех
  Антуан Белье
  Жоффри Бланкано
  Лука Нарди
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Монпелье
Теннис
Февраль 2023 года
Спортивные соревнования в Монпелье